El término receptor (o su plural, receptores) puede aludir, en esta enciclopedia:

En fisiología y bioquímica 
 al receptor sensorial, el órgano fisiológico que recibe los estímulos;
 al receptor celular;
 al receptor intracelular;
 al receptor extracelular;
 al receptor de insulina;
 al receptor colinérgico;
 al receptor de citocinas;
 al receptor de glucocorticoides;
 a los receptores opioides;
 a un receptor farmacológico;

En ciencias de la comunicación y telecomunicaciones 
 al receptor, quien recibe el mensaje del emisor;
 al receptor de radio;
 al receptor GPS;

En deporte 
 al receptor, el jugador que se encarga de la recepción en distintos deportes:
 al receptor, en el béisbol;
 al receptor abierto o ala abierta o receptor externo, en el fútbol americano y el fútbol canadiense.